Ot sierdca k niebu (ros.: От сердца к небу) – czwarty album w dorobku rosyjskiego zespołu pagan metal/folk metalowego Arkona, wydany 31 października 2007 przez wytwórnię Sound Age. 

Album zawiera 12 utworów.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Arkony